El Bosc Estatal del Reart (en francès, oficialment, Forêt Domaniale du Réart) és un bosc de domini públic del terme comunal de Torderes, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord.

El bosc, que ocupa 1,1 hectàrees està situat a l'extrem sud-est del terme de Torderes, a tocar del límit amb els de Llauró i de Paçà. És a llevant del poble de Torderes.

El bosc està sotmès a una explotació gestionada per lOffice National des Forêts, organisme en el qual té l'identificador F16236L.

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina web del Bosc comunal
 Una altra pàgina web, amb mapa esquemàtic del bosc

Boscs del Rosselló
Geografia de Torderes